Zwei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Thomas Jefferson:

 USS Thomas Jefferson (APA-30), ein Angriffstransporter der President-Jackson-Klasse, in Dienst von 1941 bis 1949
 USS Thomas Jefferson (SSBN-618), U-Boot der Ethan-Allen-Klasse, in Dienst von 1963 bis 1986

Im Roman Nimitz Class von Patrick Robinson ist es der Name eines fiktiven Flugzeugträgers, der durch eine Nuklearwaffe zerstört wird.

Thomas Jefferson
Thomas Jefferson